Europamästerskapet i basket för små länder 1996, officiellt 1996 European Promotion Cup, var den femte upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls i San Marino och vanns av Österrike före Norge och San Marino.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

1996
Internationella sportevenemang i San Marino
1996 i San Marino
Basket i San Marino
Sportåret 1996